New York'ta Beş Minare, soit Cinq minarets à New York en français, est un film turco-américain réalisé par Mahsun Kırmızıgül et sorti en 2010.

Il a été un très gros succès en Turquie, battant les précédents records du réalisateur Mahsun Kırmızıgül avec près de  seulement trois jours après sa sortie en salle. Il est également le plus gros succès de l'année 2010 au box-office turc, avec  de revenus.

Synopsis

Fiche technique 

 Titre français : Cinq minarets à New York
 Titre anglais : Five Minarets in New York
 Titre turc : New York'ta Beş Minare
 Réalisation : Mahsun Kırmızıgül
 Musique : , Yildiray Gürgen et Mahsun Kırmızıgül
 Pays : 
 Durée : 117 minutes
 Date de sortie : 5 novembre 2010

Distribution 
 Haluk Bilginer : Hadjı Gümüş
 Mahsun Kırmızıgül : Fırat
 Mustafa Sandal : Acar
 Gina Gershon : Maria
 Robert Patrick : Ajan Baker
 Danny Glover : Marcus
 Murat Ünalmış : Ülkücü Reisi
 Bora Sivri : Burhan
 Zafer Ergin : İstanbul Emniyet Müdürü 
 Hüseyin Avni Danyal : Polis Şefi
 Ali Sürmeli : Ağlayan Hoca
 Salih Kalyon : Polis Komiseri
 Suna Selen : Hacı Gümüş'ün Annesi
 Eşref Kolçak : Fırat'ın Dedesi
 Engin Altan Düzyatan : Timur
 Tayfun Sav : Interpol Yasin
 Bob Ari : Avukat Friedman
 Yüksel Arıcı : Muhbir Polis
 Ali Güney : Deccal

Notes et références

Liens externes 
 

Film turc sorti en 2010
Film américain sorti en 2010
Thriller (film) turc
Thriller (film) américain
Film se déroulant à New York
Film sur le terrorisme
Film sur le FBI